Hurtig är ett svenskt efternamn, som använts som soldatnamn. Den 31 december 2013 var 1783 personer med efternamnet Hurtig bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Hurtig

 Bengt Hurtig (1939–2010), politiker, vänsterpartist
 Bjarne Hurtig (född 1976), ishockeyspelare
 Björn Hurtig (född 1965), försvarsadvokat
 Catarina Hurtig (född 1975), författare, journalist, dokusåpadeltagare
 Johan Hurtig (född 1981), modeskribent
 Lars Hurtig (född 1962), ishockeyspelare
 Lina Hurtig (född 1995), fotbollsspelare
 Lisa Hurtig (född 1987), fotbollsspelare
 Marcus Hurtig (född 1990), ishockeyspelare
 Ralph Hurtig (1932–2017), roddare

Se även 
 HMS Hurtig, bevakningsbåt i svenska marinen
 Hurtig (bogserbåt), bogserbåt, byggd som Bonden på Åsiverken 1974

Källor

Noter

Svenska efternamn
Soldatnamn